Сомали официально разделено на 18 областей (множественное gobollada, в единственном числе gobol), которые в свою очередь делятся на 90 районов (множественное degmooyin; в единственном числе degmo).

По состоянию на 2016 год Сомали состояло из 6 регионов — Сомалиленд, Пунтленд, Галмудуг, Хиршабелле, Юго-Западное Сомали и Джубаленд.

История 
В 1977 году Сомали делилось на 8 областей: Банадир (центр — Марка), Верхняя Джубба (центр — Иша-Байдоа), Миджуртини (центр — Босасо), Мудуг (центр — Галькайо), Нижняя Джубба (центр — Джамаме), Северо-Восточная (центр — Буръо), Северо-Западная (центр — Харгейса) и Хиран (центр — Беледуэйне).

По данным на 1 января 1980 года Сомали делилось на 16 областей и 81 район:

См. также 
 Государства и регионы Сомали
 Административное деление Сомалиленда

Примечания

Ссылки 
 World-gazetteer

 
Сомали